Terena puede referirse a:
 Terena (São Pedro), una freguesia en Portugal.
 Pueblo terena, una etnia indígena de Brasil.
 Idioma terêna, la lengua propia de esa etnia.